Parus může znamenat: 

 latinský název rodu Sýkora

 Václav Parus (1926–2017) – český silniční motocyklový závodník
 jiný název pro mrakodrap na Ukrajině, Parus Business Center